Каменар може да се односи на:
Каменар, острвце у Корнатском архипелагу, Хрватска или
Каменар, кречњачко узвишење у средишњој Далмацији, Хрватска.